L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 15 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2017. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-Jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Coco Vandeweghe, de la Croate Ana Konjuh, de la Danoise Caroline Wozniacki et de la Polonaise Agnieszka Radwańska, blessée au pied droit. Elles sont respectivement remplacées par Misaki Doi, Yaroslava Shvedova, Naomi Osaka et Monica Niculescu.

Lauréates 
Elina Svitolina remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Simona Halep. Il s'agit de son  Premier 5, de son  sur terre battue et de son  en 2017.

En double, Chan Yung-Jan et Martina Hingis remportent leur  ensemble en battant en finale la paire russe Ekaterina Makarova et Elena Vesnina. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Rome
Sport en Italie en 2017
Tennis en mai 2017